Габріела Дабровскі і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу Дабровскі вирішила взяти участь у турнірі в Бірмінгемі. Мартінес Санчес грала в парі з Андреєю Клепач, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Єлена Янкович і Анастасія Севастова.

Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс виграли титул, оскільки їхні суперниці Янкович і Севастова відмовились грати у фіналі.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Mallorca Open, парний розряд
2017